Steinheim ist der Name folgender

Orte:
 Steinheim (Westfalen), Stadt im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Steinheim an der Murr, Stadt im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Steinheim am Albuch, Gemeinde im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Steinheim (Hungen), Ortsteil von Hungen, Landkreis Gießen, Hessen
 Steinheim (Memmingen), Ortsteil von Memmingen, Bayern
 Steinheim (Neu-Ulm), Ortsteil von Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Steinheim an der Donau, Ortsteil von Dillingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Steinheim (Rosport-Mompach), Ortschaft in der Gemeinde Rosport-Mompach, Großherzogtum Luxemburg
 Hanau-Steinheim, Stadtteil von  Hanau, Hessen

Bahnstationen:

Himmelskörper:
 Steinheim (Marskrater), Krater auf dem Mars
 (6563) Steinheim, Asteroid des Hauptgürtels

Steinheim ist der Familienname folgender Personen:
 Steinheim (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Elisabeth von Steinheim (* vor 1235; † vor 1275), letzte des Geschlechts der von Steinheim
 Johannes Schmid von Steinheim, Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Salomon Ludwig Steinheim (1789–1866), jüdischer Arzt und Religionsphilosoph

Siehe auch:
 Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte in Duisburg und Essen
 Steinheimer Becken, Meteoritenkrater bei Steinheim am Albuch